Нильпотентный — термин из алгебры введенный Бенджамином Пирсом, имеющий разные значения.

Нильпотентный элемент в кольце — элемент , удовлетворяющий равенству . В частности нильпотентной может быть матрица или оператор. 
Нильпотентный идеал —  идеал  кольца такой, что .
Нильпотентная группа —  группа, обладающая центральным рядом. Аналогичное понятие определяется для алгебр Ли.

Примечания